Zecuta puede referirse al nombre común de las siguientes plantas de la familia de las apiáceas:

 Anthriscus sylvestris; o
 Conium maculatum.